Ваагн Айрапетян: Айрапетян, Ваагн Карапетович (род. 1968) — армянский музыкант, композитор и пианист, джазмен.
 Айрапетян, Ваагн (род. 1997) — армянский футболист.